Piotr Jankowski (powstaniec) (1785–1857) – powstaniec, sybirak
 Piotr Jankowski (aktor)
 Piotr Jankowski (lekarz)
 Piotr Jankowski (muzyk)
 Piotr Jankowski (aktor dziecięcy)
 Piotr Jankowski (łyżwiarz)
 Piotr Jankowski (fizyk)